Єгерме́йстер (, дослівно — майстер-мисливець, мисливець — майстер своєї справи) — голова єгерів, організатор і керівник полювання. Придоворний чин у німецькомовних країнах і Росії XVII—XX ст.

Росія 
У Росії — єгермейстер — придворний чин III класу Табелі про ранги, відповідав чину повного генерала. Зазвичай дворянин.

Обер-єгермейстер — придворний чин другого класу Табелі про ранги, відповідав чину повного генерала. Дарування чину відображало особливу прихильність імператора.

Посилання 

Придворні чини